GFS steht als Abkürzung für:
 Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Union
 German Film School, siehe Akademie für digitale Medienproduktion
 Gesellschaft für Filmstudien zur wissenschaftlichen Erforschung und Präsentation filmhistorischer Themen
 Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung, ein Fachverband für Schrift- und Urkundensachverständige
 Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen, eine Leistungsbeurteilung im Schulsystem von Baden-Württemberg
 Global File System, ein Dateisystem für Cluster
 Global Forecast System, ein System zur Berechnung von Wettervorhersagen
 Google File System, ein proprietäres Dateisystem
 Gordon Food Service, ein US-amerikanisches Großhandelsunternehmen
 Graf-Friedrich-Schule (Diepholz)
 Grandfather-Father-Son, ein Prinzip der Datensicherung, siehe Generationenprinzip

GfS steht als Abkürzung für:
 Gesellschaft für Soziologie (1990–1992), siehe Soziologie in der DDR

GFS